La ville de Flemington est une localité très faiblement habitée située dans la région de Hawke's Bay dans l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Situation 
Elle est localisée à l’intérieur des terres, au sud la ville de  Waipukurau et à l'est de celle  d'Ormondville. 
Les localités à proximité comprennent  aussi Whetukura vers l'ouest, Te Uri vers le sud-sud-ouest, et Wanstead vers l’est.

Population 
Pour les objectifs du recensement en Nouvelle-Zélande, Flemington a été mis dans le périmètre du meshblock de Elsthorpe-Flemington. 
Celui-ci couvre une large portion du sud de Hawke's Bay et l'est de Waipukurau, et avait une population de  lors du recensement de 2001 en Nouvelle-Zélande. 
Ceci n'est pas représentatif de la population de la localité de Flemington elle-même, car elle constitue seulement une petite partie des données statistiques de la région.

Éducation 
L’école de Flemington fut fondée dans la première décade du . 
Elle accueille .

En prévision  de son centenaire et pour accueillir un développement croissant de  dans le secteur de Flemington, il fut recherché le moyen d’étendre et d’améliorer les installations, avec l’aide la « East and Central Community Trust » contribuant à raison de  en direction de nouveaux équipements de jeux .

Voir aussi 

 Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références 

Ville en Nouvelle-Zélande
District de Central Hawke's Bay
Hawke's Bay